Plusieurs seigneurs de Machecoul ont porté le prénom Gérard, parmi eux :

 Gérard Ier de Machecoul
 Gérard II de Machecoul